Gloria Henry (1923-2021), actrice américaine ;
 Gloria Hendry (née en 1949, parfois créditée Gloria Henry), actrice américaine.